Die Liste der Seen in Montenegro führt die Seen Montenegros
in alphabetischer Reihenfolge auf (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

 

Es hat insgesamt 45 Seen in Montenegro.

Siehe auch 
 Geographie Montenegros

Weblinks 

 Seen im Biogradska Gora Nationalpark (englisch)
 Seen im Durmitor Nationalpark (englisch)

!Liste der Seen in Montenegro
!Liste der Seen in Montenegro
Montenegro